Dwa księżyce – zbiór opowiadań Marii Kuncewiczowej (1933)
 Dwa księżyce – album Antoniny Krzysztoń
 Dwa księżyce – film w reżyserii Andrzeja Barańskiego
 dwa księżyce w wariancie teorii wielkiego zderzenia